Franz steht für:

 Franz, männlicher Vorname
 Franz (Comiczeichner) (1948–2003), belgischer Comiczeichner
 Franz, Spitzname für Navigator im Flugzeug
 Franz (Familienname), Namensträger siehe dort
 Franz (Mondkrater), benannt nach dem Astronomen Julius Franz
 Franz (Ontario), Gemeinde in Kanada
 Franz Lisp, Dialekt der Programmiersprache LISP

franz. ist
 die Abkürzung für französisch

Siehe auch:

 Franziskus
 Franziskus (Papst)
 Roter Franz
 France
 Franc (Begriffsklärung)
 Frans
 Frantz
 Franz-Franz

FRANZ